Vereniging zonder winstoogmerk (vzw), een Belgische rechtsvorm
 V.Z.W. (televisieprogramma), een televisieprogramma van de VRT-zender Eén